Loridan ist der Familienname folgender Personen:

 Marceline Loridan (auch: Marceline Loridan-Ivens; geb. Marceline Rosenberg; 1928–2018), französische Regisseurin, Drehbuchautorin und Schauspielerin
 Marie Louise Stern-Loridan (1911–†), deutsche jüdische Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus
 Walter Loridan (1909–1997), belgischer Botschafter